ITD steht als Abkürzung für:

 Institut für Transportation Design, siehe Hochschule für Bildende Künste Braunschweig#Organisation
 Interaural Time Difference, engl. Bezeichnung für Laufzeitdifferenz

Abkürzung